Stadtgraben steht generisch für:
 ein oft wasserführender Bestandteil von Stadtbefestigungen, siehe Stadtgraben

speziell:
 Stadtgraben (Owen), rechter Zufluss der „Lenninger“ Lauter in Owen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Stadtgraben (Lörrach), linker Zufluss des Neuen Teichs (linker Teilungsarm der Wiese) in Lörrach, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Stadtgraben (Rottweil), linker Zufluss des Neckars am Südrand der Altstadt von Rottweil vorbei, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Stadtbach